Cantó de Saint-Joseph (Martinica), divisió administrativa francesa al departament de Martinica a la regió de Martinica 
 Cantó de Saint-Joseph-1, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic 
 Cantó de Saint-Joseph-2, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic